Лев Сергеевич Шустко (1935—2004) — советский и российский военачальник, генерал-полковник (1987).

Командующий войсками Северо-Кавказского военного округа в 1986—1993 г.

Биография 
Лев Шустко родился 15 февраля 1935 года в г. Мытищи Московской области.

Прошёл путь от командира взвода до командующего войсками военного округа, служил в Афганистане, принимал участие в боевых операциях в Чечне и Ингушетии.

Окончил Ульяновское гвардейское танковое училище им. В. И. Ленина (1952—1955)
 Военную академию бронетанковых войск (1962—1965)
 Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил имени К. Е. Ворошилова (1972—1974).

Прохождение службы 
 1955—1959 — командир танкового взвода, заместитель командира танковой роты, помощник начальника штаба учебного танкового батальона;
 1959—1961 — старший адъютант командующего танковой армией;
 1961—1962 — командир танковой роты;
 1965—1966 — командир танкового батальона;
 1966—1967 — начальник штаба танкового полка;
 1967—1968 — старший офицер танковой подготовки Управления боевой подготовки Прикарпатского военного округа;
 1968—1971 — командир 104-го гвардейского танкового полка 70-й гвардейской танковой дивизии ПрикВО;
 1971—1972 — заместитель командира мотострелковой дивизии;
 1974—1978 — командир 7-й гвардейской танковой Киевско-Берлинской дивизии ГСВГ;
 январь 1978 — декабрь 1979 — 1-й заместитель командующего 3-й общевойсковой армией ГСВГ;
 декабрь 1979—1983 — командующий 7-й общевойсковой армией ЗакВО;
 1983—1985 — 1-й заместитель командующего войсками Северо-Кавказского военного округа;
 1985—1986 — 1-й заместитель командующего войсками Туркестанского военного округа;
 июль 1986 — июнь 1993 — командующий войсками Северо-Кавказского военного округа.

В отставке 

Уволен в отставку в 1993 году.

Был Народным депутатом СССР от Затеречного национально-территориального избирательного округа № 628 Северо-Осетинской АССР.

С 2000 г. представитель концерна «Росэнергоатом» в Ростовской области.

Умер 12 октября 2004 года. Похоронен с воинскими почестями на Северном кладбище Ростова-на-Дону

Награды 
Награждён орденами и медалями СССР и России:
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Красного Знамени
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени
 Юбилейная медаль «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За укрепление боевого содружества»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1988)
 Медаль «За безупречную службу» I степени
 Медаль «За безупречную службу» II степени
 Медаль «За безупречную службу» III степени

Память 
 На доме в Ростове-на-Дону, где жил Шустко в 1986—1993 годах, установлена памятная доска.

Примечания

Литература

Ссылки 
 ШУСТКО Лев Сергеевич 
 Умер бывший командующий войсками СКВО Лев Шустко
 ШУСТКО Лев Сергеевич

Народные депутаты СССР от КПСС
Генерал-полковники (СССР)
Военачальники СССР
Командующие военными округами России
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Персоналии:Ростов-на-Дону
Похороненные на Северном кладбище (Ростов-на-Дону)
Делегаты XXVI съезда КПСС
Выпускники Ульяновского танкового училища